Matthes steht für:
 Matthes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Matthes, Variante des Vornamens Matthias
 Matthes-Produktionsfunktion
 Matthes-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Mathes
 Mattes